Сисо́єв () — поширене російське прізвище, утворене від особового імені Сисой. Відомі носії:

 Сисоєв Віктор Сергійович — діяч радянського ВМФ.
 Сисоєв Євген Євгенович (*1974) — туркменський футболіст, захисник.
 Сисоєв Ігор Володимирович — програміст.

Сисо́єнко — аналогічне українське прізвище. Відомі носії:
 Сисоєнко Ірина Володимирівна — український політик

Див. також 
 Сисоєвка
 Сисоєво
Російські прізвища